De Braziliaanse Senaat (Portugees: Senado Federal, Federale Senaat) is het Hogerhuis van het Nationaal Congres (Congresso Nacional).

De Federale Senaat telt 81 leden, drie senatoren per deelstaat en drie voor het Federaal District (de hoofdstad Brasilia en omgeving) gekozen voor een termijn van acht jaar. Om de vier jaar (tegelijk met de presidentsverkiezingen en de verkiezingen van het Huis van Afgevaardigden) dienst de kiesgerechtigde bevolking een deel van de Federale Senaat te kiezen (twee derde van de zetels, de resterende zetels vier jaar later). Verkiezingen worden op basis van algemeen, enkelvoudig kiesrecht en het meerderheidsstelsel.

Geschiedenis 

De Federale Senaat bestaat meer dan 180 jaar en werd in 1822 opgericht in opdracht van keizer Peter I van Brazilië. Tot aan het einde van de monarchie hadden prinsen van het keizerlijk huis automatisch zitting in de Federale Senaat. Na de instelling van de republiek in 1889 hadden leden van het keizerlijk huis geen zitting meer.

Overzicht zetelverdeling

Verkiezingen voor de Senaat

Zie ook 

 Verkiezingen in Brazilië
 Braziliaanse parlementsverkiezingen 2006
 Nationaal Congres (Brazilië)
 Huis van Afgevaardigden (Brazilië)

Externe links 
  Officiële website van de Federale Senaat
  Lijst van alle Braziliaanse senatoren - 1826-2007

Wetgevende macht in Brazilië